Моника Мотычакова (, род. 2 июля 1992) — словацкая шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин (2010).

Чемпионка Словакии 2015 г.

Победительница юниорского чемпионата Словакии 2007 г. в категории до 16 лет. Серебряный призёр юниорского чемпионата Словакии 2007 г. в старшей возрастной категории.

В составе сборной Словакии участница шахматных олимпиад 2016 и 2018 гг., командных чемпионатов Европы 2017 и 2019 гг.,  2019 г.

Неоднократная участница юниорских чемпионатов мира и Европы в разных возрастных категориях.

Участница личных чемпионатов Европы 2012, 2016, 2018 и 2019 гг., чемпионатов Европы по блицу и рапиду 2017 г.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Партии Моники Мотычаковой на чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления Партии Моники Мотычаковой в командных чемпионатах Европы среди девушек до 18 лет
 Выступления Партии Моники Мотычаковой в командных чемпионатах Европы
 Выступления Партии Моники Мотычаковой в личных чемпионатах Европы
 Выступления Партии Моники Мотычаковой в кубках Митропы
 Выступления Партии Моники Мотычаковой в командных чемпионатах Словакии

Шахматисты Словакии
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Мастера ФИДЕ среди женщин